Гран-при Малайзии 2013 года (официально XV Petronas Malaysian Grand Prix) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 24 марта 2013 года на Международном автодроме Сепанг в Малайзии. Этот Гран-при стал 880-й гонкой в истории «Формулы-1», а также второй гонкой в сезоне 2013 года.

Свободные заезды

Квалификация 

|}

Гонка 

В ходе гонки произошло два скандальных инцидента - один между гонщиками команды Red Bull, второй между гонщиками команды Mercedes вызванные применением командной тактики. На 42-м круге в боксах последний раз побывали Феттель и Росберг, а кругом позже пит-стоп провёл Уэббер, который вернулся на трассу лидером как раз впереди Феттеля. Из боксов гонщикам Ред Булл сообщили по радио, что теперь следует перевести двигатель в экономный режим, чтобы предотвратить преждевременный износ шин и сохранить позиции такими какими есть. Но Себастьян Феттель нарушил приказ команды, начал догонять Марка Уэббера, на протяжении 44 и 45 круга опасно атаковал и в итоге на 46 круге обошел.. Состояние резины и необходимость экономить топливо также вынудили Хэмилтона приказом из боксов снизить темп ближе к концу гонки. Это позволило Нико Росбергу, которому аналогичный приказ не поступал, настичь британца, и он начал атаковать партнера по команде, но на запрос о том, почему Хэмилтон едет так медленно и не пропускает его, Росс Браун приказом запретил Росбергу обгон. Таким образом Хэмилтон стал третьим по итогам гонки. Росберг, который на протяжении последних кругов гонки был более быстр, чем Льюис, финишировал лишь четвертым, "отдав" подиум партнеру по команде. После гонки перед выходом на подиум Марк Уэббер высказал претензии Себастьяну Феттелю и Эдриану Ньюи. Таким образом, на подиуме впервые за долгое время все призеры стояли в скверном настроении и не радовались своим достижениям. В интервью, которое брал Мартин Брандл на подиуме у гонщиков, Марк Уэббер публично обвинил Себастьяна Феттеля в том, что тот поставил свои личные интересы выше командных.

|-
! colspan=12|Источник
|}

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Интересные факты 
 В этой гонке Фелипе Масса установил антирекорд среди пилотов Феррари по количеству проведенных подряд гонок без побед - 68 гонок. В последний раз Масса одержал победу на Гран-при Бразилии 2008 года.
 Отправляясь на пит-стоп, пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон по привычке заехал в боксы своей бывшей команды McLaren, за которую он выступал на протяжении последних шести сезонов. Заметив свою оплошность, он тут же направился в боксы своей команды.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Диаграмма гонки
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)

Гран-при Малайзии
Скандалы в Формуле-1